GSA (general somatic afferent) — функциональный компонент спинального нерва.
 Google Search Appliance — аппаратное решение Google-поиска для локальных сетей.
 Global Mobile Suppliers Association (анг.) — Глобальная ассоциация поставщиков мобильного оборудования.
 Global Semiconductor Alliance (анг.)